Cognac (drank), een alcoholische drank;
 Cognac (gemeente), een stad in het arrondissement Cognac, departement Charente, regio Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk, waarnaar de drank is genoemd.

Zie ook 
 Arrondissement Cognac